

Geografia 
Messico
Churubusco – fiume
Churubusco – quartiere di Città del Messico

Stati Uniti d'America
Churubusco – comune dell'Indiana

Guerra 
Battaglia di Churubusco – scontro della guerra messico-statunitense